Tammistu (Hiiumaa), dorp in Hiiumaa, Estland
Tammistu (Kuusalu), dorp in Kuusalu, Harjumaa, Estland
Tammistu (Tartu), dorp in Tartu vald, Estland